Paul Dahlke ist der Name folgender Personen:

* Paul Dahlke (Buddhist) (1865–1928), deutscher Buddhist, Arzt und Schriftsteller
 Paul Dahlke (Schauspieler)  (1904–1984), deutscher Schauspieler